Кубок Альп — международный футбольный турнир, первый розыгрыш которого прошёл в 1960 году между сборными Италии и Швейцарии. С 1962 года в турнире принимали участие только клубы. Последний розыгрыш турнира прошёл в 1987 году.

Финалы

Ссылки 
 http://www.rsssf.com

Международные футбольные соревнования в Европе
Не существующие ныне футбольные турниры